Малашенко — українське прізвище. Відомі носії:

 Малашенко Анатолій Миколайович (* 1943) — професор, відмінник освіти України.
 Малашенко Дмитро Вадимович (1984) — український і російський актор. Актор Театру Романа Віктюка, учасник трупи телешоу «Велика різниця».
 Малашенко Лев Олександрович — український науковець, заслужений працівник вищої школи УРСР, професор, доктор технічних наук.
 Малашенко Неоніла Михайлівна (Милашенко, 1943—2009) — українська журналістка, член Національної спілки журналістів України, лауреат премії імені Йозефа Главки.
 Малашенко Олеся (* 1991) — українська баскетболістка, форвард національної збірної України з баскетболу.

Див. також 
 Малишенко

Примітки 

Українські прізвища